Nant Ddu (walisisch etwa für Schwarzer Bach) ist der Name mehrerer Bäche in Wales:
 Nant Ddu (Nant Ffrwd-oer), bei Pontypool, Torfaen
 Nant Ddu (Nant y Cefn), in Clocaenog, Denbighshire
 Nant Ddu (River Taff), in Treharris, Merthyr Tydfil County Borough
 Nant Ddu (Taf Fawr), in Llanfrynach, Powys

Siehe auch
 Nant-ddu, Weiler in Llanfrynach, Powys